Rabo de zorra puede referirse a:
 El nombre común de la planta Saccharum ravennae.
 El nombre común de la planta Stachys ocymastrum.
 El nombre común de la planta '''''Trifolium angustifolium.